Francisco Caamaño (né en 1963), homme politique espagnol
 Jacinto Caamaño (1759-1825?), officier de marine et explorateur espagnol 
Passage Caamaño, au large de Prince Rupert en Colombie-Britannique (Canada)
Île Camano, dans le Puget Sound (État de Washington) (États-Unis)
 Roberto Caamaño (1923-1993), pianiste, chef d'orchestre et compositeur argentin
 José María Plácido Caamaño (1938-1901), ancien président de l'Équateur, petit-fils de Jacinto Caamaño

Voir aussi
 

Homonymie de patronyme